Boița se poate referi la:

 Localități din România
 Boița, Hunedoara
 Boița, Rachitova, reședința Sat Boița, Rachitova 
 Boița, Sibiu

 Râuri
 Râul Boița – râu în județul Hunedoara

Vezi și 
 Boian
 Boiu